Love@Lycos, en France anciennement dénommé « Spray Date », fut un service de rencontres en ligne affilié aux portails Lycos européens.

Historique 

À la suite de l'acquisition du Suédois Spray Network en 2000, Spray Date devient, bientôt en France, Love@Lycos.

Notes et références 

Lycos
Site de rencontre